Se denominan Uniones estrechas a una red de proteínas transmembranales que forman puntos de adhesión entre célula y célula, cruciales para mantener la diferencia de concentraciones de moléculas hidrófobas pequeñas a lo largo de las capas del epitelio. Esta función la realizan de dos maneras. Primero, sellan las membranas plasmáticas de las células adyacentes para crear una barrera impermeable o semipermeable entre las capas. Segundo, actúan como barrera dentro de la misma bicapa lipídica, pues restringe la difusión libre tanto de lípidos como de proteínas de membrana. Esto aporta cierta polaridad a la célula epitelial, donde la región apical es diferente a la región basal en los componentes de la membrana.

La unión estrecha se localiza justo en el límite entre las caras apical y basolateral y actúa como una barrera de difusión que regula el paso de iones y moléculas a través de la ruta paracelular (espacio lateral entre célula y célula). También participa en el mantenimiento de la polaridad celular, ya que impide el libre movimiento de los lípidos y de las proteínas a través de la membrana plasmática separando a ésta en los dominios apical y basolateral.
Si se analiza el interior de la membrana plasmática por criofractura, la unión estrecha aparece como una serie de filamentos en la cara protoplásmica y de surcos en la cara exoplásmica, que se entrcruzan formando una red.
A nivel molecular, la constitución de la unión estrecha parece seguir el paradigma de organización del resto de las uniones celulares: un dominio extracelular adhesivo representado por proteínas transmembranales, que en su región citoplásmica contactan a un agregado de varias proteínas que constituyen el dominio submembranal. Algunas de estas proteínas son parte de mecanismos de transducción de señales, mientras que otras se unen a diversas proteínas del citoesqueleto.
La ocludina fue la primera proteína integral y transmembranal de las uniones estrechas.
La fosforilación de ocludina se incrementa significativamente durante la formación de las uniones estrechas, lo que lleva a especular sobre una posible regulación del funcionamiento de la unión a través de procesos de fosforilación-desfosforilación.

Referencias
 

Membrana celular